Десислава Стоянова може да се отнася за:

 Десислава Стоянова (р. 1975) – българска журналистка;
 Десислава Стоянова (р. 1992) – българска биатлонистка.